Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2003 года проходил с 7 по 12 октября в Гамильтоне, Онтарио, Канада.

Результаты

Общий зачёт

Примечания 

2003
Международные спортивные соревнования в Гамильтоне (Онтарио)